Niemcy:
 Macken – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Osoby:
 Brendan Macken – kanadyjski tenisista
 James Macken – kanadyjski tenisista

Zobacz też:
 Macke